За́уэр () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 

 Зауэр, Август (1855—1926) — австрийский историк литературы.
 Зауэр, Альберт (1898—1945) — штурмбаннфюрер СС, комендант концлагеря Маутхаузен.
 Зауэр, Бонифаций (1877—1950) — немецкий католический монах (бенедиктинец), аббат-епископ аббатства Токвон в Корее.
 Зауэр, Вильгельм (1831—1916) — немецкий органный мастер.
 Зауэр, Генрих (1870—1955) — немецкий дирижёр.
 Зауэр, Генрих (1905—1966) — немецкий политик, член НСДАП, обергруппенфюрер.
 Зауэр, Гуннар (род. 1964) — немецкий футболист; наиболее известен по выступлениям за «Вердер».
 Зауэр, Иоахим (род. 1949) — немецкий химик, муж канцлера Германии Ангелы Меркель.
 
 Зауэр, Мартин (род. 1982) — немецкий спортсмен; Олимпийский чемпион в академической гребле (восьмёрки) 2012 года.
 Зауэр, Фёдор Леонтьевич — штаб-лекарь Российской империи, автор ряда руководств по медицине, надворный советник.
 Зауэр, Эмиль фон (1862—1942) — немецкий пианист, композитор и педагог.

Топоним 
 Зауэр (приток Альтенау) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Зауэр (приток Мозеля) — река в Германии, Бельгии и Люксембурге.

См. также 
 J.P. Sauer & Sohn — немецкая оружейная фирма
 Сауэр

Примечания